Большой Вязок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Большой Вязок — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Большой Вязок — хутор в Новоузенском районе Саратовской области.